Нефс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Нефс, Луи (1937—1980) — бельгийский певец.
 Нефс, Эдмон — бельгийский футболист, игравший на позиции полузащитника.